Der 80. Schweizer Cup fand vom 17. September 2004 bis zum 16. Mai 2005 statt. Titelverteidiger war der FC Wil, Cupsieger wurde der FC Zürich.

Der Modus 
10 Vereine der Axpo Super League sowie 17 Klubs der Challenge League waren direkt für den Schweizer Cup qualifiziert (nicht spielberechtigt aus der Challenge League war der FC Vaduz, der am Liechtensteiner Cup teilnahm). Dazu stiessen 11 Klubs aus der 1. Liga sowie 26 Klubs aus den Amateur-Ligen. Diese mussten sich in Regionalausscheidungen für den Schweizer Cup qualifizieren. Es wurde im K.O.-System gespielt.

1/32-Finals (17. bis 19. September 2004): 64 Teams, die Sieger waren für die 1/16-Finals qualifiziert.

1/16-Finals (22. bis 14. Oktober 2004): 32 Teams, die Sieger waren für die Achtelfinals qualifiziert.

Achtelfinals (20. und 21. November 2004): 16 Teams, die Sieger waren für die Viertelfinals qualifiziert.

Viertelfinals (13. Februar 2005): 8 Teams, die Sieger waren für die Halbfinals qualifiziert.

Halbfinals (14. und 20. April 2005): 4 Teams, die Sieger qualifizierten sich für das Endspiel.

Final (16. Mai 2005): Der Sieger gewann den 80. Schweizer Cup.

Teilnehmende Mannschaften

Erste Runde 
Die Teams aus der Axpo Super League und der Challenge League konnten nicht aufeinandertreffen. Die Mannschaft, die in einer niedrigeren Liga war, erhielt den Heimvorteil.

|}

Zweite Runde 
Die Teams aus der Axpo Super League konnten nicht aufeinandertreffen. War eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga, erhielt diese den Heimvorteil, ansonsten die erstgezogene Mannschaft.

|}

Achtelfinals 
Die Begegnungen wurden ausgelost, jeder konnte auf jeden treffen. War eine Mannschaft in einer niedrigeren Liga, erhielt diese den Heimvorteil, ansonsten die erstgezogene Mannschaft.

|}

Viertelfinals 
Die Begegnungen wurden ausgelost, jeder konnte auf jeden treffen. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wurde, erhielt den Heimvorteil.

|}

Halbfinals 
Die Begegnungen wurden ausgelost, jeder konnte auf jeden treffen. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wurde, erhielt den Heimvorteil.

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 16. Mai 2005 im St. Jakob-Park in Basel statt.

Torschützenliste 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Schweizer Cups 2004/05 aufgeführt. Sie sind zunächst nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Torzahl alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Ergebnisse auf football.ch

Einzelnachweise 

2004 05
Fußballsaison 2004/05